Новощепной ряд — улица в Одессе, в историческом районе города, от Водопроводной улицы (район Старосенной площади) до пересечения с улицами Преображенской и Старопортофранковской.

История 
Названа так для отличия от щепного ряда на «Привозе», известного с 1809 года.

При Советской власти, 1947—1991, улица называлась «Эстонская».

С обретением Украиной независимости улице было возвращено историческое название.

В мае 2020 было объявлено, что на находящейся в плохом техническом состоянии улице начнется капитальный ремонт — будут заменены трамвайные пути, водопровод, покрытие дороги и тротуаров.

Достопримечательности 

К улице прилегает Старое Христианское кладбище, а также территория Зоопарка и рынка «Привоз».

Примечания

Ссылки 
Новощепной ряд — развалина, которая «пережила» всех мэров Одессы (фоторепортаж)

Новощепной ряд: как в Одессе украли улицу

Улицы Одессы